«Барсело́на» () — испанский мини-футбольный клуб из города Барселона, часть большого спортивного клуба «Барселона».

История 
Впервые мини-футбольная команда появилась у «Барселоны» в 1978 году, однако в 1982 году она прекратила своё существование. В 1986 году команда была воссоздана. Ныне она играет в Примере, проводя свои домашние матчи во Дворце Спорта Блауграна.

Перед сезоном 2010/11 «Барселона» значительно усилилась, туда перешли лучший бомбардир предыдущего первенства бразилец Вилде, один из лидеров испанской сборной Торрас и перспективный Лин. Такая селекция дала плоды: в феврале 2011 года, обыграв в финале «Эль-Посо», сине-гранатовые стали обладателями кубка Испании по мини-футболу. А в мае они вначале стали победителями регулярного чемпионата, а затем обыграли в финале Королевского кубка другой испанский суперклуб «Интер Мовистар». Итогом сезона стала победа в плей-офф и первый в истории клуба титул чемпиона Испании. В следующие два сезона «Барселона» вновь становилась первой, доведя количество титулов чемпиона Испании до трех. Кроме того, клуб успешно брал Кубок и Королевский кубок Испании.

В сезоне 2011/12 «Барселона» успешно дебютировала в Кубке УЕФА по мини-футболу, выиграв этот турнир. В апреле 2012 в финале была одержана победа над подмосковным «Динамо» со счетом 3:1. Однако следующий европейский сезон стал неудачным для "сине-гранатовых". В полуфинале Кубка УЕФА они уступили алма-атинскому «Кайрату» 4:5. Однако через год, в сезоне 2013/14 годов, «Барселона» вновь выиграла титул. И вновь в финале обыграно «Динамо» (5:2, в дополнительное время).

Статистика выступлений

Достижения клуба 
 Чемпион Испании (6): 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2018/19, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Испании (6): 2011, 2012, 2013, 2019, 2020, 2022
 Обладатель Королевского кубка Испании (7): 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Суперкубка Испании (4): 2013, 2019, 2022, 2023
 Победитель Лиги чемпионов (4): 2011/12, 2013/14, 2019/20, 2021/22

Состав 
На 10 сентября 2022 года

Бывшие известные игроки 
  Эскердинья
  Лин
  Андреу
  Кака
  Хоан
  Вилде
  Хави Родригес
  Габриэл
  Торрас

См. также 
 Барселона (футбольный клуб)
 Барселона Б (молодёжная команда)
 Барселона (женский футбольный клуб)

Примечания

Ссылки 
 Футзальный клуб Барселона

Мини-футбольные клубы Испании